La Conferencia de la Izquierda Anticapitalista Europea (CIAE) es una red informal de partidos políticos de izquierda europeos de diferentes tendencias, tales como marxismo-leninismo, maoísmo, trotskismo e internacionalismo. La red tuvo su primer encuentro en Lisboa, en marzo de 2000. Desde entonces las reuniones se llevan a cabo periódicamente cada seis meses.

Los partidos adherentes se declaran opuestos a una construcción europea neoliberal. Basándose en esta premisa, la red se posicionó en contra del Tratado de la Constitución Europea. Las relaciones entre la CIAE y el Partido de la Izquierda Europea no están definidos, pues varios partidos forman parte de ambas estructuras simultáneamente.

Durante el encuentro mantenido en Londres en 2005, los miembros de la CIAE aprobaron profundizar su cooperación con el desarrollo de campañas conjuntas y el establecimiento de una página web común.

Miembros

Véase también 
 Partido de la Izquierda Europea
 Ahora la Gente
 Partido político europeo
 Anticapitalismo

Enlaces externos 
 Anticapitalistas (asociación) (España)
  Alianza Roji-Verde (Dinamarca)
 Nuevo Partido Anticapitalista (Francia)
 Partido Socialista (Irlanda)
 Partido de la Refundación Comunista (en italiano: Partito della Rifondazione Comunista, abreviado PRC) (Italia)
 La Izquierda (Luxemburgo)
 Solidaridad (Suiza)
 Partido de la Libertad y el Socialismo (Özgürlük ve Dayanisma Partisi) (Turquía)

Internacionales obreras
Partidos anticapitalistas
Partidos comunistas
Partidos internacionales
Partidos políticos de Europa
Partidos políticos fundados en 2000